

Sigle 
 Program Organization Unit – oggetto standardizzato dalla IEC 61311-3

Codici 
 POU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poughkeepsie (New York) (Stati Uniti)

Videogiochi 
 Pou – videogioco disponibile per Apple, Android e BlackBerry